Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 30 по 31 июля в Палау Сан Жорди. В них приняли участие 44 спортсмена из 35 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Заплывы  (PDF)
 Полуфиналы  (PDF)
 финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013